|-
|(67501)||2000 RU43|| align=right|14,7|| align=right|2,273|| align=right|0,099|| align=right|9,47|| align=right|3,426||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67502)||2000 RE44|| align=right|16,2|| align=right|2,324|| align=right|0,331|| align=right|5,13|| align=right|3,543||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67503)||2000 RW44|| align=right|15,1|| align=right|2,302|| align=right|0,059|| align=right|6,27|| align=right|3,492||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67504)||2000 RE45|| align=right|17,1|| align=right|2,186|| align=right|0,196|| align=right|2,33|| align=right|3,232||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67505)||2000 RK47|| align=right|16,4|| align=right|2,194|| align=right|0,147|| align=right|4,26|| align=right|3,248||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67506)||2000 RL47|| align=right|16,3|| align=right|2,324|| align=right|0,139|| align=right|6,50|| align=right|3,542||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67507)||2000 RS49|| align=right|15,5|| align=right|2,150|| align=right|0,138|| align=right|5,47|| align=right|3,151||MBA||5. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67508)||2000 RD50|| align=right|14,1|| align=right|2,367|| align=right|0,106|| align=right|7,16|| align=right|3,640||MBA||5. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67509)||2000 RU50|| align=right|16,0|| align=right|2,326|| align=right|0,117|| align=right|5,01|| align=right|3,547||MBA||5. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67510)||2000 RC53|| align=right|16,3|| align=right|2,293|| align=right|0,233|| align=right|2,82|| align=right|3,472||MBA||6. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67511)||2000 RR55|| align=right|14,5|| align=right|2,351|| align=right|0,078|| align=right|7,96|| align=right|3,605||MBA||4. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67512)||2000 RL56|| align=right|13,7|| align=right|2,375|| align=right|0,110|| align=right|11,29|| align=right|3,659||MBA||6. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67513)||2000 RA60|| align=right|16,5|| align=right|2,229|| align=right|0,183|| align=right|3,53|| align=right|3,328||MBA||5. september 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(67514)||2000 RS60|| align=right|14,6|| align=right|2,554|| align=right|0,061|| align=right|13,26|| align=right|4,082||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67515)||2000 RN62|| align=right|15,3|| align=right|2,804|| align=right|0,131|| align=right|13,76|| align=right|4,695||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67516)||2000 RM65|| align=right|17,3|| align=right|2,202|| align=right|0,211|| align=right|5,70|| align=right|3,267||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67517)||2000 RQ65|| align=right|15,3|| align=right|2,170|| align=right|0,210|| align=right|5,34|| align=right|3,197||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67518)||2000 RS65|| align=right|15,8|| align=right|2,221|| align=right|0,196|| align=right|4,81|| align=right|3,309||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67519)||2000 RN66|| align=right|15,3|| align=right|2,266|| align=right|0,205|| align=right|4,98|| align=right|3,410||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67520)||2000 RU66|| align=right|15,7|| align=right|2,417|| align=right|0,129|| align=right|11,94|| align=right|3,758||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67521)||2000 RN71|| align=right|15,4|| align=right|2,308|| align=right|0,016|| align=right|6,40|| align=right|3,505||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67522)||2000 RB79|| align=right|16,9|| align=right|2,176|| align=right|0,309|| align=right|3,68|| align=right|3,210||MBA||9. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67523)||2000 RV79|| align=right|15,4|| align=right|2,666|| align=right|0,073|| align=right|2,31|| align=right|4,353||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67524)||2000 RC83|| align=right|16,8|| align=right|2,247|| align=right|0,133|| align=right|4,91|| align=right|3,368||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67525)||2000 RW83|| align=right|16,0|| align=right|2,336|| align=right|0,218|| align=right|1,60|| align=right|3,569||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67526)||2000 RJ84|| align=right|16,6|| align=right|2,387|| align=right|0,190|| align=right|4,94|| align=right|3,688||MBA||2. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67527)||2000 RR84|| align=right|15,3|| align=right|2,955|| align=right|0,057|| align=right|1,34|| align=right|5,078||MBA||2. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67528)||2000 RC87|| align=right|16,3|| align=right|2,212|| align=right|0,145|| align=right|2,46|| align=right|3,290||MBA||2. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67529)||2000 RQ90|| align=right|16,5|| align=right|2,238|| align=right|0,107|| align=right|6,10|| align=right|3,348||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67530)||2000 RS90|| align=right|16,3|| align=right|2,349|| align=right|0,048|| align=right|6,88|| align=right|3,600||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67531)||2000 RV92|| align=right|14,8|| align=right|2,440|| align=right|0,153|| align=right|3,42|| align=right|3,812||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67532)||2000 RZ94|| align=right|17,1|| align=right|2,182|| align=right|0,158|| align=right|2,87|| align=right|3,224||MBA||4. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67533)||2000 RD95|| align=right|15,5|| align=right|2,309|| align=right|0,088|| align=right|6,70|| align=right|3,509||MBA||4. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67534)||2000 RL95|| align=right|16,7|| align=right|2,168|| align=right|0,157|| align=right|2,84|| align=right|3,191||MBA||4. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67535)||2000 RY100|| align=right|15,9|| align=right|2,355|| align=right|0,146|| align=right|9,92|| align=right|3,614||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67536)||2000 RX104|| align=right|13,8|| align=right|2,548|| align=right|0,116|| align=right|12,06|| align=right|4,065||MBA||6. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67537)||2000 SL1|| align=right|15,1|| align=right|2,318|| align=right|0,279|| align=right|22,06|| align=right|3,528||MBA||18. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67538)||2000 SC4|| align=right|16,2|| align=right|2,273|| align=right|0,236|| align=right|5,96|| align=right|3,426||MBA||21. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(67539)||2000 SK4|| align=right|17,3|| align=right|2,236|| align=right|0,188|| align=right|2,56|| align=right|3,344||MBA||22. september 2000||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(67540)||2000 SX10|| align=right|15,3|| align=right|2,370|| align=right|0,129|| align=right|7,41|| align=right|3,649||MBA||24. september 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(67541)||2000 SO17|| align=right|16,6|| align=right|2,242|| align=right|0,073|| align=right|4,15|| align=right|3,356||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67542)||2000 SR20|| align=right|15,3|| align=right|2,264|| align=right|0,210|| align=right|5,02|| align=right|3,406||MBA||22. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67543)||2000 SB32|| align=right|17,3|| align=right|2,132|| align=right|0,148|| align=right|2,73|| align=right|3,112||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67544)||2000 SQ34|| align=right|15,9|| align=right|2,226|| align=right|0,163|| align=right|4,82|| align=right|3,321||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67545)||2000 ST35|| align=right|15,2|| align=right|3,074|| align=right|0,095|| align=right|2,14|| align=right|5,388||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67546)||2000 SU38|| align=right|17,0|| align=right|2,211|| align=right|0,120|| align=right|5,30|| align=right|3,288||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67547)||2000 SE43|| align=right|14,7|| align=right|2,613|| align=right|0,047|| align=right|4,72|| align=right|4,223||MBA||26. september 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(67548)||2000 SL47|| align=right|11,9|| align=right|5,214|| align=right|0,136|| align=right|11,77|| align=right|11,91||JUT||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67549)||2000 SL51|| align=right|16,4|| align=right|2,214|| align=right|0,117|| align=right|5,64|| align=right|3,294||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67550)||2000 SG56|| align=right|16,8|| align=right|2,310|| align=right|0,238|| align=right|2,89|| align=right|3,511||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67551)||2000 SF57|| align=right|15,2|| align=right|2,852|| align=right|0,077|| align=right|14,97|| align=right|4,815||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67552)||2000 SM63|| align=right|17,4|| align=right|2,188|| align=right|0,204|| align=right|4,60|| align=right|3,237||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67553)||2000 SU64|| align=right|17,2|| align=right|2,274|| align=right|0,088|| align=right|6,16|| align=right|3,427||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67554)||2000 ST67|| align=right|15,2|| align=right|2,965|| align=right|0,153|| align=right|11,83|| align=right|5,104||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67555)||2000 SG69|| align=right|16,6|| align=right|2,217|| align=right|0,181|| align=right|2,34|| align=right|3,299||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67556)||2000 SO79|| align=right|14,7|| align=right|3,143|| align=right|0,097|| align=right|3,31|| align=right|5,573||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67557)||2000 SP82|| align=right|15,1|| align=right|2,266|| align=right|0,093|| align=right|7,27|| align=right|3,411||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67558)||2000 SP83|| align=right|17,4|| align=right|2,255|| align=right|0,105|| align=right|2,98|| align=right|3,386||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67559)||2000 SV84|| align=right|16,9|| align=right|2,186|| align=right|0,157|| align=right|4,06|| align=right|3,232||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67560)||2000 SC85|| align=right|15,5|| align=right|2,349|| align=right|0,138|| align=right|3,66|| align=right|3,600||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67561)||2000 SE85|| align=right|15,3|| align=right|2,261|| align=right|0,083|| align=right|5,62|| align=right|3,399||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67562)||2000 SY86|| align=right|16,4|| align=right|2,272|| align=right|0,210|| align=right|5,38|| align=right|3,425||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67563)||2000 SM87|| align=right|15,1|| align=right|2,741|| align=right|0,163|| align=right|7,52|| align=right|4,538||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67564)||2000 SS87|| align=right|15,6|| align=right|2,270|| align=right|0,131|| align=right|6,98|| align=right|3,420||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67565)||2000 SN88|| align=right|15,2|| align=right|2,329|| align=right|0,120|| align=right|5,50|| align=right|3,554||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67566)||2000 SQ94|| align=right|15,9|| align=right|2,315|| align=right|0,210|| align=right|4,84|| align=right|3,521||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67567)||2000 SV98|| align=right|15,9|| align=right|2,288|| align=right|0,091|| align=right|6,99|| align=right|3,460||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67568)||2000 SL99|| align=right|15,9|| align=right|2,275|| align=right|0,107|| align=right|5,09|| align=right|3,430||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67569)||2000 SN101|| align=right|16,1|| align=right|2,389|| align=right|0,090|| align=right|7,40|| align=right|3,693||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67570)||2000 SB102|| align=right|15,1|| align=right|2,349|| align=right|0,109|| align=right|3,55|| align=right|3,599||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67571)||2000 SG102|| align=right|17,5|| align=right|2,168|| align=right|0,160|| align=right|1,67|| align=right|3,192||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67572)||2000 SU106|| align=right|16,9|| align=right|2,244|| align=right|0,041|| align=right|1,28|| align=right|3,361||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67573)||2000 SB111|| align=right|16,6|| align=right|2,263|| align=right|0,246|| align=right|1,06|| align=right|3,403||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67574)||2000 SL111|| align=right|15,4|| align=right|2,350|| align=right|0,111|| align=right|4,20|| align=right|3,603||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67575)||2000 SY111|| align=right|15,0|| align=right|3,135|| align=right|0,109|| align=right|10,90|| align=right|5,549||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67576)||2000 SA112|| align=right|17,1|| align=right|2,219|| align=right|0,177|| align=right|2,60|| align=right|3,305||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67577)||2000 SB112|| align=right|16,8|| align=right|2,205|| align=right|0,193|| align=right|1,21|| align=right|3,275||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67578)||2000 SO112|| align=right|16,5|| align=right|2,223|| align=right|0,116|| align=right|4,71|| align=right|3,314||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67579)||2000 SZ112|| align=right|16,6|| align=right|2,194|| align=right|0,143|| align=right|1,66|| align=right|3,250||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67580)||2000 SN117|| align=right|17,0|| align=right|2,257|| align=right|0,100|| align=right|5,19|| align=right|3,390||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67581)||2000 SB119|| align=right|16,7|| align=right|2,240|| align=right|0,178|| align=right|4,20|| align=right|3,352||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67582)||2000 SN119|| align=right|15,3|| align=right|2,276|| align=right|0,055|| align=right|7,27|| align=right|3,434||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67583)||2000 SZ120|| align=right|14,8|| align=right|2,456|| align=right|0,112|| align=right|7,64|| align=right|3,847||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67584)||2000 SB123|| align=right|15,8|| align=right|2,267|| align=right|0,094|| align=right|3,14|| align=right|3,412||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67585)||2000 SP124|| align=right|18,4|| align=right|2,235|| align=right|0,193|| align=right|3,61|| align=right|3,342||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67586)||2000 SH125|| align=right|14,7|| align=right|2,449|| align=right|0,075|| align=right|5,90|| align=right|3,831||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67587)||2000 SK125|| align=right|16,1|| align=right|2,262|| align=right|0,105|| align=right|6,81|| align=right|3,401||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67588)||2000 SS127|| align=right|15,4|| align=right|2,296|| align=right|0,131|| align=right|6,81|| align=right|3,479||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67589)||2000 SL131|| align=right|14,7|| align=right|2,338|| align=right|0,160|| align=right|10,64|| align=right|3,575||MBA||22. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67590)||2000 SU135|| align=right|15,7|| align=right|2,334|| align=right|0,064|| align=right|6,71|| align=right|3,564||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67591)||2000 SM136|| align=right|15,4|| align=right|2,299|| align=right|0,104|| align=right|5,94|| align=right|3,484||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67592)||2000 SD138|| align=right|16,3|| align=right|2,206|| align=right|0,114|| align=right|5,04|| align=right|3,276||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67593)||2000 SK138|| align=right|14,8|| align=right|2,655|| align=right|0,131|| align=right|10,84|| align=right|4,324||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67594)||2000 SC139|| align=right|15,3|| align=right|2,311|| align=right|0,044|| align=right|6,79|| align=right|3,513||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67595)||2000 SQ139|| align=right|16,1|| align=right|2,218|| align=right|0,118|| align=right|6,38|| align=right|3,302||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67596)||2000 SV139|| align=right|15,3|| align=right|2,293|| align=right|0,140|| align=right|5,54|| align=right|3,472||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67597)||2000 SA141|| align=right|16,3|| align=right|2,244|| align=right|0,161|| align=right|4,97|| align=right|3,360||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67598)||2000 SG141|| align=right|16,3|| align=right|2,225|| align=right|0,146|| align=right|6,51|| align=right|3,319||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67599)||2000 SA145|| align=right|16,7|| align=right|2,345|| align=right|0,163|| align=right|2,97|| align=right|3,589||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67600)||2000 ST146|| align=right|15,8|| align=right|2,281|| align=right|0,156|| align=right|5,11|| align=right|3,443||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67601)||2000 SQ147|| align=right|16,7|| align=right|2,240|| align=right|0,192|| align=right|2,69|| align=right|3,352||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67602)||2000 SR147|| align=right|15,2|| align=right|2,292|| align=right|0,085|| align=right|5,97|| align=right|3,470||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67603)||2000 SR148|| align=right|16,6|| align=right|2,233|| align=right|0,166|| align=right|2,78|| align=right|3,335||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67604)||2000 SV148|| align=right|15,4|| align=right|2,403|| align=right|0,134|| align=right|2,92|| align=right|3,723||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67605)||2000 SE149|| align=right|15,2|| align=right|2,271|| align=right|0,075|| align=right|3,85|| align=right|3,421||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67606)||2000 SY150|| align=right|14,9|| align=right|2,671|| align=right|0,097|| align=right|1,95|| align=right|4,364||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67607)||2000 SO151|| align=right|16,7|| align=right|2,156|| align=right|0,169|| align=right|4,47|| align=right|3,165||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67608)||2000 SR154|| align=right|15,0|| align=right|2,267|| align=right|0,038|| align=right|6,79|| align=right|3,413||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67609)||2000 SK156|| align=right|15,0|| align=right|2,434|| align=right|0,091|| align=right|3,41|| align=right|3,796||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67610)||2000 SM160|| align=right|14,4|| align=right|2,226|| align=right|0,121|| align=right|7,50|| align=right|3,320||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67611)||2000 SW160|| align=right|14,6|| align=right|2,292|| align=right|0,206|| align=right|8,28|| align=right|3,470||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67612)||2000 SA161|| align=right|15,6|| align=right|2,325|| align=right|0,176|| align=right|5,93|| align=right|3,544||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67613)||2000 SL162|| align=right|16,4|| align=right|2,224|| align=right|0,195|| align=right|6,97|| align=right|3,316||MBA||21. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(67614)||2000 SU162|| align=right|15,9|| align=right|2,274|| align=right|0,125|| align=right|3,37|| align=right|3,429||MBA||30. september 2000||Elmira||A. J. Cecce
|-
|(67615)||2000 SU166|| align=right|15,0|| align=right|2,261|| align=right|0,181|| align=right|6,20|| align=right|3,400||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67616)||2000 SH168|| align=right|15,1|| align=right|2,358|| align=right|0,076|| align=right|5,66|| align=right|3,621||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67617)||2000 ST168|| align=right|15,1|| align=right|2,285|| align=right|0,155|| align=right|2,66|| align=right|3,453||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67618)||2000 SR169|| align=right|15,6|| align=right|2,423|| align=right|0,121|| align=right|1,77|| align=right|3,772||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67619)||2000 SJ171|| align=right|14,9|| align=right|2,640|| align=right|0,215|| align=right|11,48|| align=right|4,290||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67620)||2000 SW175|| align=right|15,9|| align=right|2,360|| align=right|0,054|| align=right|5,54|| align=right|3,625||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67621)||2000 SY175|| align=right|16,1|| align=right|2,179|| align=right|0,193|| align=right|5,47|| align=right|3,215||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67622)||2000 SJ176|| align=right|15,7|| align=right|2,241|| align=right|0,092|| align=right|6,36|| align=right|3,354||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67623)||2000 SK176|| align=right|16,3|| align=right|2,255|| align=right|0,158|| align=right|4,13|| align=right|3,386||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67624)||2000 SM177|| align=right|14,5|| align=right|2,420|| align=right|0,175|| align=right|7,92|| align=right|3,765||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67625)||2000 SA179|| align=right|14,4|| align=right|2,326|| align=right|0,104|| align=right|6,63|| align=right|3,548||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67626)||2000 SP180|| align=right|14,1|| align=right|2,356|| align=right|0,222|| align=right|9,70|| align=right|3,615||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67627)||2000 SW187|| align=right|16,5|| align=right|2,206|| align=right|0,163|| align=right|7,26|| align=right|3,276||MBA||21. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(67628)||2000 ST188|| align=right|14,1|| align=right|2,615|| align=right|0,127|| align=right|21,73|| align=right|4,228||MBA||21. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(67629)||2000 SK193|| align=right|14,0|| align=right|3,106|| align=right|0,034|| align=right|13,38|| align=right|5,472||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67630)||2000 SC200|| align=right|15,3|| align=right|2,346|| align=right|0,146|| align=right|8,99|| align=right|3,593||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67631)||2000 ST202|| align=right|15,5|| align=right|2,734|| align=right|0,045|| align=right|1,90|| align=right|4,520||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67632)||2000 SA206|| align=right|15,8|| align=right|2,361|| align=right|0,152|| align=right|3,06|| align=right|3,628||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67633)||2000 SA209|| align=right|16,2|| align=right|2,213|| align=right|0,051|| align=right|6,32|| align=right|3,291||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67634)||2000 SP210|| align=right|16,0|| align=right|2,390|| align=right|0,146|| align=right|7,26|| align=right|3,695||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67635)||2000 SE211|| align=right|16,8|| align=right|2,226|| align=right|0,166|| align=right|7,23|| align=right|3,320||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67636)||2000 SO211|| align=right|13,9|| align=right|2,778|| align=right|0,117|| align=right|10,12|| align=right|4,629||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67637)||2000 SQ211|| align=right|16,1|| align=right|2,302|| align=right|0,197|| align=right|7,40|| align=right|3,492||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67638)||2000 SH214|| align=right|15,7|| align=right|2,358|| align=right|0,156|| align=right|1,22|| align=right|3,620||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67639)||2000 SE216|| align=right|17,1|| align=right|2,251|| align=right|0,212|| align=right|5,91|| align=right|3,377||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67640)||2000 SW216|| align=right|15,5|| align=right|2,236|| align=right|0,206|| align=right|6,44|| align=right|3,342||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67641)||2000 SA217|| align=right|15,7|| align=right|2,410|| align=right|0,136|| align=right|7,64|| align=right|3,740||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67642)||2000 SJ217|| align=right|17,0|| align=right|2,282|| align=right|0,100|| align=right|6,44|| align=right|3,446||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67643)||2000 SK218|| align=right|14,5|| align=right|2,204|| align=right|0,215|| align=right|6,51|| align=right|3,271||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67644)||2000 SK220|| align=right|16,1|| align=right|2,296|| align=right|0,162|| align=right|7,93|| align=right|3,479||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67645)||2000 SZ221|| align=right|15,0|| align=right|2,212|| align=right|0,203|| align=right|8,64|| align=right|3,288||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67646)||2000 SD224|| align=right|14,7|| align=right|2,795|| align=right|0,081|| align=right|13,35|| align=right|4,671||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67647)||2000 SM225|| align=right|15,1|| align=right|2,266|| align=right|0,130|| align=right|7,28|| align=right|3,409||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67648)||2000 SD226|| align=right|17,2|| align=right|2,300|| align=right|0,181|| align=right|7,17|| align=right|3,489||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67649)||2000 SS227|| align=right|15,3|| align=right|2,651|| align=right|0,049|| align=right|15,07|| align=right|4,316||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67650)||2000 SM228|| align=right|15,7|| align=right|2,274|| align=right|0,177|| align=right|5,36|| align=right|3,429||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67651)||2000 SG231|| align=right|16,3|| align=right|2,244|| align=right|0,190|| align=right|3,42|| align=right|3,361||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67652)||2000 SX233|| align=right|15,7|| align=right|2,263|| align=right|0,105|| align=right|8,07|| align=right|3,405||MBA||21. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67653)||2000 SU235|| align=right|17,5|| align=right|2,268|| align=right|0,121|| align=right|1,54|| align=right|3,415||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67654)||2000 SK237|| align=right|17,0|| align=right|2,231|| align=right|0,129|| align=right|5,94|| align=right|3,332||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67655)||2000 SE239|| align=right|16,0|| align=right|2,321|| align=right|0,236|| align=right|10,19|| align=right|3,535||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67656)||2000 SX243|| align=right|16,2|| align=right|2,203|| align=right|0,046|| align=right|5,10|| align=right|3,268||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67657)||2000 SF255|| align=right|14,8|| align=right|2,758|| align=right|0,036|| align=right|5,32|| align=right|4,578||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67658)||2000 SQ258|| align=right|15,9|| align=right|2,446|| align=right|0,124|| align=right|3,17|| align=right|3,826||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67659)||2000 SA261|| align=right|16,9|| align=right|2,361|| align=right|0,167|| align=right|7,09|| align=right|3,628||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67660)||2000 SH261|| align=right|15,3|| align=right|2,972|| align=right|0,071|| align=right|11,68|| align=right|5,123||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67661)||2000 SL261|| align=right|15,9|| align=right|2,273|| align=right|0,111|| align=right|4,03|| align=right|3,426||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67662)||2000 SF268|| align=right|15,5|| align=right|2,563|| align=right|0,188|| align=right|4,39|| align=right|4,102||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67663)||2000 SG268|| align=right|15,5|| align=right|2,292|| align=right|0,052|| align=right|7,21|| align=right|3,469||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67664)||2000 SJ269|| align=right|16,9|| align=right|2,226|| align=right|0,128|| align=right|6,67|| align=right|3,320||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67665)||2000 SX271|| align=right|15,1|| align=right|2,373|| align=right|0,148|| align=right|5,56|| align=right|3,656||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67666)||2000 SZ272|| align=right|16,2|| align=right|2,368|| align=right|0,199|| align=right|9,85|| align=right|3,643||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67667)||2000 SK274|| align=right|18,0|| align=right|2,242|| align=right|0,166|| align=right|6,26|| align=right|3,357||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67668)||2000 SU274|| align=right|17,1|| align=right|2,286|| align=right|0,126|| align=right|5,88|| align=right|3,456||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67669)||2000 SC275|| align=right|15,4|| align=right|2,244|| align=right|0,123|| align=right|4,26|| align=right|3,360||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67670)||2000 SL275|| align=right|15,6|| align=right|2,247|| align=right|0,155|| align=right|7,00|| align=right|3,367||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67671)||2000 SS275|| align=right|16,7|| align=right|2,317|| align=right|0,118|| align=right|6,39|| align=right|3,525||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67672)||2000 SA277|| align=right|16,2|| align=right|2,210|| align=right|0,175|| align=right|7,29|| align=right|3,284||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67673)||2000 SD278|| align=right|15,9|| align=right|2,188|| align=right|0,170|| align=right|3,09|| align=right|3,235||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67674)||2000 SH278|| align=right|15,6|| align=right|2,264|| align=right|0,139|| align=right|6,33|| align=right|3,405||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67675)||2000 SE280|| align=right|14,3|| align=right|3,093|| align=right|0,254|| align=right|24,28|| align=right|5,440||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67676)||2000 SP285|| align=right|15,7|| align=right|2,293|| align=right|0,106|| align=right|5,77|| align=right|3,471||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67677)||2000 SF286|| align=right|14,7|| align=right|3,249|| align=right|0,069|| align=right|5,08|| align=right|5,855||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67678)||2000 SQ287|| align=right|13,7|| align=right|2,534|| align=right|0,203|| align=right|11,09|| align=right|4,032||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67679)||2000 SR289|| align=right|15,1|| align=right|2,269|| align=right|0,106|| align=right|6,40|| align=right|3,417||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67680)||2000 SU292|| align=right|15,5|| align=right|2,463|| align=right|0,061|| align=right|13,76|| align=right|3,865||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67681)||2000 SH293|| align=right|14,2|| align=right|2,299|| align=right|0,226|| align=right|20,76|| align=right|3,485||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67682)||2000 SQ295|| align=right|16,1|| align=right|2,240|| align=right|0,174|| align=right|3,35|| align=right|3,353||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67683)||2000 SW298|| align=right|17,0|| align=right|2,230|| align=right|0,163|| align=right|5,93|| align=right|3,330||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67684)||2000 SX298|| align=right|17,4|| align=right|2,232|| align=right|0,063|| align=right|6,89|| align=right|3,335||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67685)||2000 SK299|| align=right|16,1|| align=right|2,413|| align=right|0,110|| align=right|5,84|| align=right|3,749||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67686)||2000 SN300|| align=right|14,8|| align=right|2,303|| align=right|0,095|| align=right|7,56|| align=right|3,494||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67687)||2000 SO304|| align=right|16,9|| align=right|2,166|| align=right|0,082|| align=right|5,47|| align=right|3,187||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67688)||2000 SX304|| align=right|15,5|| align=right|2,214|| align=right|0,120|| align=right|5,10|| align=right|3,294||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67689)||2000 SN307|| align=right|15,6|| align=right|2,347|| align=right|0,187|| align=right|2,56|| align=right|3,595||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67690)||2000 SH309|| align=right|16,4|| align=right|2,304|| align=right|0,224|| align=right|2,76|| align=right|3,496||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67691)||2000 SS310|| align=right|13,2|| align=right|2,672|| align=right|0,022|| align=right|20,98|| align=right|4,368||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67692)||2000 SX320|| align=right|15,5|| align=right|2,242|| align=right|0,040|| align=right|2,88|| align=right|3,355||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67693)||2000 SW323|| align=right|16,3|| align=right|2,380|| align=right|0,144|| align=right|2,43|| align=right|3,670||MBA||28. september 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(67694)||2000 SD333|| align=right|14,5|| align=right|3,079|| align=right|0,059|| align=right|14,17|| align=right|5,403||MBA||26. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(67695)||2000 SH336|| align=right|16,4|| align=right|2,258|| align=right|0,077|| align=right|3,08|| align=right|3,392||MBA||26. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(67696)||2000 SJ348|| align=right|13,9|| align=right|3,179|| align=right|0,190|| align=right|14,05|| align=right|5,666||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67697)||2000 SW352|| align=right|15,0|| align=right|2,249|| align=right|0,238|| align=right|9,23|| align=right|3,372||MBA||30. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67698)||2000 SW354|| align=right|15,6|| align=right|2,512|| align=right|0,111|| align=right|15,16|| align=right|3,981||MBA||29. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67699)||2000 ST369|| align=right|15,9|| align=right|2,216|| align=right|0,183|| align=right|5,92|| align=right|3,298||MBA||24. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67700)||2000 TZ9|| align=right|16,6|| align=right|2,545|| align=right|0,131|| align=right|3,23|| align=right|4,059||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67701)||2000 TP10|| align=right|17,1|| align=right|2,254|| align=right|0,047|| align=right|4,14|| align=right|3,383||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67702)||2000 TD14|| align=right|14,9|| align=right|3,121|| align=right|0,085|| align=right|2,44|| align=right|5,513||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67703)||2000 TU15|| align=right|15,6|| align=right|2,387|| align=right|0,130|| align=right|0,67|| align=right|3,687||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67704)||2000 TS21|| align=right|17,7|| align=right|2,264|| align=right|0,163|| align=right|6,39|| align=right|3,407||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67705)||2000 TY21|| align=right|14,1|| align=right|2,396|| align=right|0,114|| align=right|8,92|| align=right|3,707||MBA||2. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67706)||2000 TR26|| align=right|15,6|| align=right|2,787|| align=right|0,066|| align=right|5,48|| align=right|4,653||MBA||2. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67707)||2000 TD28|| align=right|15,8|| align=right|2,300|| align=right|0,132|| align=right|4,06|| align=right|3,488||MBA||3. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67708)||2000 TO34|| align=right|16,8|| align=right|2,248|| align=right|0,140|| align=right|2,44|| align=right|3,370||MBA||6. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67709)||2000 TE40|| align=right|14,6|| align=right|2,681|| align=right|0,158|| align=right|12,44|| align=right|4,388||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67710)||2000 TO67|| align=right|16,9|| align=right|2,285|| align=right|0,129|| align=right|3,07|| align=right|3,453||MBA||2. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67711)||2000 UB|| align=right|14,8|| align=right|2,279|| align=right|0,056|| align=right|5,79|| align=right|3,439||MBA||18. oktober 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(67712)||2000 UG|| align=right|15,3|| align=right|2,266|| align=right|0,127|| align=right|3,94|| align=right|3,410||MBA||21. oktober 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(67713)||2000 UF1|| align=right|16,0|| align=right|2,323|| align=right|0,082|| align=right|1,05|| align=right|3,539||MBA||22. oktober 2000||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(67714)||2000 UC2|| align=right|16,8|| align=right|2,166|| align=right|0,159|| align=right|3,79|| align=right|3,187||MBA||22. oktober 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(67715)||2000 UM3|| align=right|15,3|| align=right|2,394|| align=right|0,158|| align=right|11,60|| align=right|3,703||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67716)||2000 UQ7|| align=right|15,1|| align=right|2,424|| align=right|0,157|| align=right|2,03|| align=right|3,774||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67717)||2000 UA8|| align=right|15,7|| align=right|2,335|| align=right|0,169|| align=right|0,35|| align=right|3,567||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67718)||2000 UQ9|| align=right|16,6|| align=right|2,269|| align=right|0,165|| align=right|5,17|| align=right|3,416||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67719)||2000 UY10|| align=right|15,2|| align=right|2,333|| align=right|0,105|| align=right|6,14|| align=right|3,562||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67720)||2000 UQ11|| align=right|15,1|| align=right|2,334|| align=right|0,089|| align=right|4,01|| align=right|3,565||MBA||26. oktober 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(67721)||2000 US14|| align=right|15,8|| align=right|2,236|| align=right|0,217|| align=right|4,13|| align=right|3,343||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67722)||2000 UE15|| align=right|16,0|| align=right|2,289|| align=right|0,162|| align=right|4,62|| align=right|3,462||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67723)||2000 UQ15|| align=right|17,2|| align=right|2,258|| align=right|0,089|| align=right|1,05|| align=right|3,392||MBA||27. oktober 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(67724)||2000 UP16|| align=right|15,1|| align=right|2,277|| align=right|0,185|| align=right|5,44|| align=right|3,436||MBA||29. oktober 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(67725)||2000 UU16|| align=right|14,3|| align=right|2,308|| align=right|0,157|| align=right|25,37|| align=right|3,505||MBA||29. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67726)||2000 UP17|| align=right|17,4|| align=right|2,317|| align=right|0,094|| align=right|5,35|| align=right|3,527||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67727)||2000 UH23|| align=right|16,0|| align=right|2,648|| align=right|0,086|| align=right|14,16|| align=right|4,308||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67728)||2000 UN23|| align=right|15,6|| align=right|2,334|| align=right|0,083|| align=right|5,43|| align=right|3,566||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67729)||2000 UQ23|| align=right|17,1|| align=right|2,192|| align=right|0,250|| align=right|3,67|| align=right|3,244||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67730)||2000 UX23|| align=right|15,6|| align=right|2,320|| align=right|0,135|| align=right|4,96|| align=right|3,534||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67731)||2000 UJ25|| align=right|16,4|| align=right|2,255|| align=right|0,189|| align=right|7,48|| align=right|3,387||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67732)||2000 UA26|| align=right|15,6|| align=right|2,295|| align=right|0,136|| align=right|6,13|| align=right|3,476||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67733)||2000 UC26|| align=right|16,2|| align=right|2,182|| align=right|0,206|| align=right|6,77|| align=right|3,222||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67734)||2000 UE26|| align=right|15,2|| align=right|2,364|| align=right|0,034|| align=right|6,52|| align=right|3,634||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67735)||2000 UH26|| align=right|16,3|| align=right|2,316|| align=right|0,227|| align=right|6,31|| align=right|3,525||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67736)||2000 UD28|| align=right|16,0|| align=right|2,289|| align=right|0,105|| align=right|3,04|| align=right|3,462||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67737)||2000 UN28|| align=right|15,8|| align=right|2,346|| align=right|0,119|| align=right|6,53|| align=right|3,593||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67738)||2000 UB29|| align=right|16,8|| align=right|2,272|| align=right|0,105|| align=right|1,50|| align=right|3,423||MBA||29. oktober 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(67739)||2000 UV29|| align=right|16,5|| align=right|2,217|| align=right|0,164|| align=right|6,57|| align=right|3,300||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67740)||2000 UJ30|| align=right|17,0|| align=right|2,290|| align=right|0,177|| align=right|2,23|| align=right|3,464||MBA||29. oktober 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(67741)||2000 UZ33|| align=right|15,7|| align=right|2,279|| align=right|0,148|| align=right|6,69|| align=right|3,440||MBA||30. oktober 2000||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(67742)||2000 UP34|| align=right|16,2|| align=right|2,224|| align=right|0,165|| align=right|4,07|| align=right|3,316||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67743)||2000 UK35|| align=right|15,8|| align=right|2,406|| align=right|0,117|| align=right|2,26|| align=right|3,731||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67744)||2000 UE38|| align=right|15,8|| align=right|2,427|| align=right|0,130|| align=right|5,06|| align=right|3,779||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67745)||2000 UT39|| align=right|15,8|| align=right|2,550|| align=right|0,113|| align=right|2,59|| align=right|4,072||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67746)||2000 UG40|| align=right|17,4|| align=right|2,239|| align=right|0,146|| align=right|5,83|| align=right|3,350||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67747)||2000 UF43|| align=right|16,0|| align=right|2,273|| align=right|0,159|| align=right|3,24|| align=right|3,427||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67748)||2000 UJ45|| align=right|16,9|| align=right|2,292|| align=right|0,130|| align=right|5,68|| align=right|3,469||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67749)||2000 UZ46|| align=right|15,2|| align=right|2,276|| align=right|0,080|| align=right|5,89|| align=right|3,434||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67750)||2000 UN47|| align=right|15,4|| align=right|2,365|| align=right|0,248|| align=right|2,85|| align=right|3,636||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov